Ла Тропикана има више значења:

 Ла Тропикана (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Тропикана (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику